Ammonius van Athene, Platonistisch filosoof uit de 1e eeuw n.Chr.
 Ammonius Saccas, Neoplatonistisch filosoof uit de 3e eeuw n.Chr. 
 Ammonius van Alexandrië, Christelijk filosoof uit de 3e eeuw n.Chr.
 Ammonius Hermiae, filosoof uit Alexandrië uit de 5e eeuw n.Chr. 
 Ammonius, een geslacht van spinnen